Miers est un nom de famille et aussi un nom de lieu.

Miers comme patronyme 

 John Miers est un botaniste et un ingénieur britannique, dont l’abréviation botanique standard est Miers ;
 Henry Alexander Miers est un minéralogiste britannique ;
 Harriet Miers est une juriste américaine et ancienne conseillère juridique de la Maison-Blanche.

Miers comme toponyme 

 Miers est une commune française, située dans le département du Lot, en région Occitanie.

Homonymie de patronyme